Нерен може бити:

 Нерен (Мозел), општина у округу Кохем-Цел, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Нерен (Виртемберг), општина у округу Тибинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.